Ел Корал Фалсо има више значења:

 Ел Корал Фалсо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Корал Фалсо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Корал Фалсо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Корал Фалсо, Ел Чилиљо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корал Фалсо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корал Фалсо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику